Marie Antonie Josefa Parmská, celým jménem Marie Antonie Josefa Walburga Anna Luisa Vicenza Markéta Kateřina; : Maria Antonietta Giuseppina Walburga Anna Luisa Vicenza Margherita Caterina; (28. listopadu 1774 Parma – 20. února 1841 Řím), byla parmská princezna, dcera vévody Ferdinanda a jeho manželky arcivévodkyně Marie Amálie Rakouské.

Ač je to často uváděno, Marie Antonie nebyla pojmenována po své slavné tetě Marii Antoinettě, která ani nebyla její kmotrou. Za kmotry ji byli strýc Josef II. a prateta Marie Antonie, královna sardinská.

Život 
Vyrůstala s bratrem a sestrami na vévodském dvoře v Parmě, kde byla laskavě nazývána jako Tognina. Byla nadanou malířkou a jejími učiteli byli parmští dvorní malíři Giuseppe Baldrighi a Domenico Muzzi. Byla tichá a nikdy nebyla provdána. Roku 1802 vstoupila do řádu voršilek. Následujícího roku, dne 22. dubna 1803 se stala oficiálně jeptiškou a bylo ji změněno jméno na sestru Louisu Marii. Během následujících let vedla klidný život v klášteře voršilek v Parmě. Roku 1831 se po mnoha letech přestěhovala do kláštera do Říma, kde v šedesáti šesti letech zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 
 Potomci Ferdinanda Parmského na stránkách Genealogie Euweb

Bourbon-Parma
Parmské princezny
Uršulinky
Narození 28. listopadu
Narození v roce 1774
Narození v Parmě
Úmrtí 20. února
Úmrtí v roce 1841
Ženy
Úmrtí v Římě